Character (engl. für „Charakter“ oder „Schriftzeichen“) steht für:

 Char (Datentyp), einen Datentyp in der Informationstechnologie
 Character (Album), ein Album der Metalband Dark Tranquillity
 Character indelebilis, untilgbares Merkmal, Begriff aus der katholischen Sakramentelehre
 eine Kunstfigur

Siehe auch
 Charakter (Begriffsklärung)
 Caractere